Крушовица (болг. Крушовица) — название нескольких населённых пунктов в Болгарии.

 Крушовица (Врачанская область) 
 Крушовица (Плевенская область) 
 Крушовица (Софийская область)